Шеври може да се односи на:

 Шеври (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шеври (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Шеври (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шеври“